|}

Die Bahnstrecke Kraľovany–Suchá Hora (historisch deutsch auch Arwatalbahn) ist eine Nebenbahn in der Slowakei. Sie verläuft von Kraľovany am Ufer der Waag durch das Tal des Flusses Orava (deutsch Arwa) über Dolný Kubín und Tvrdošín nach Trstená. Die weiterführende Strecke bis zum früheren Grenzbahnhof Suchá Hora und weiter nach Nowy Targ (Neumarkt) in Polen ist nicht mehr in Betrieb.

Geschichte 
Die ersten Pläne zum Bau einer Bahnstrecke im Komitat Arwa entstanden in den 1880er Jahren, als die Slowakei noch ein Teil des Königreichs Ungarn war. Die 70,4 km lange Bahnstrecke entstand in drei Teilen:

1. Kraľovany – Oravský Podzámok (eröffnet am 4. Dezember 1898)
2. Oravský Podzámok – Tvrdošín (eröffnet am 18. Juni 1899)
3. Tvrdošín – Suchá Hora (eröffnet am 21. Dezember 1899)

Dabei endete die Bahnstrecke ein paar hundert Meter vor der damaligen Landesgrenze zwischen Ungarn und Galizien. 1904 wurde die Lücke zur galizischen Stadt Nowy Targ geschlossen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die grenzüberschreitende Strecke zwischen Tschechoslowakei und Polen nicht mehr benutzt und Suchá Hora wurde wieder zum Endbahnhof. Der regelmäßige Personenverkehr endete Anfang der 1970er Jahre und die 14 km lange Strecke zwischen Suchá Hora und Trstená wurde zum 1. Januar 1975 offiziell aufgelassen und in den 1980ern zurückgebaut. Seither beträgt die betriebsfähige Länge 56,45 km.

Heute verkehren auf der Strecke einige Nahverkehrszüge und ein Eilzug nach Dolný Kubin von Žilina. Die Reisezeit beträgt zwischen den Endpunkten etwa 105 Minuten.

Weblinks 

 
 
 
 
 

Bahnstrecke in der Slowakei